Ночные ящерицы  — семейство ящериц из инфраотряда Cordylomorpha подотряда Scinciformata. Обитают в каменистых сухих регионах на юго-западе США, в Центральной Америке и на Кубе.

Описание 
Ящерицы мелкого размера. Длина тела (без хвоста), как правило, не превышает 10 см. Хвост длинный, способен к автотомии. Веки, как и у гекконов, сросшиеся. Зрачки круглые (у кубинской ночной ящерицы и лепидофим) или вертикальные (у ксантузий).

Образ жизни 
Активны как правило ночью и в сумерках, хотя ксантузии могут проявлять дневную активность. Ведут скрытный образ жизни, кормясь в лесной подстилке, расщелинах скал или под пологом низкой плотной растительности. Питаются различными членистоногими. Индивидуальные участки ящериц предположительно достигают лишь нескольких квадратных метров.

Среди лепидофим встречаются как однополые (партеногенетические), так и и двуполые виды. Для всех видов семейства характерно живорождение. Раз в 1—2 года самки рожают производят на свет 1—8 детёнышей. Ночные ящерицы возможно способны образовывать долгосрочные пары.

Классификация 
Включает 36 видов из 3 родов:

 Род Кубинские ночные ящерицы Cricosaura:
 Кубинская ночная ящерица (Cricosaura typica)
 Род Лепидофимы (Lepidophyma):
 Lepidophyma chicoasensis
 Lepidophyma cuicateca
 Lepidophyma dontomasi
 Желтопятнистая лепидофима (Lepidophyma flavimaculatum)
 Lepidophyma gaigeae
 Lepidophyma inagoi
 Lepidophyma lineri
 Lepidophyma lipetzi
 Lepidophyma lowei
 Lepidophyma lusca
 Lepidophyma mayae
 Lepidophyma micropholis
 Lepidophyma occulor
 Lepidophyma pajapanensis
 Lepidophyma radula
 Lepidophyma reticulatum
 Lepidophyma smithii
 Lepidophyma sylvaticum
 Lepidophyma tarascae
 Lepidophyma tuxtlae
 Lepidophyma zongolica
 Род Ночные ящерицы, или Ксантузии Xantusia:
 Аризонская ксантузия (Xantusia arizonae)
 Xantusia bezyi
 Xantusia bolsonae
 Ксантузия-изгнанница (Xantusia extorris)
 Xantusia gilberti
 Xantusia gracilis
 Ксантузия Хеншоу (Xantusia henshawi)
 Xantusia jaycolei
 Островная ночная ящерица, или клауберина (Xantusia riversiana)
 Xantusia sanchezi
 Xantusia sherbrookei
 Xantusia sierrae
 Пустынная (древесная) ночная ящерица (Xantusia vigilis)
 Xantusia wigginsi

Примечания

Литература 
 

Ночные ящерицы
Семейства пресмыкающихся